Statystyki Superligi polskiej w piłce ręcznej mężczyzn (2011/2012)

Runda zasadnicza

Ogólne

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kary, widownia

Statystyki zespołów

Sumaryczne

Azoty-Puławy

Chrobry Głogów

Jurand Ciechanów

Miedź Legnica

MMTS Kwidzyn

Nielba Wągrowiec

Orlen Wisła Płock

Powen Zabrze

Tauron Stal Mielec

Vive Targi Kielce

Warmia Anders Group Społem Olsztyn

Zagłębie Lubin 

Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn (2011/2012)